Stati Uniti d'America
Dougherty – città della Contea di Cerro Gordo, Iowa
Dougherty – città della Contea di Murray, Oklahoma